

Geografia 
 Bail Hongal – città dell'India nello stato federato del Karnataka

Persone 
 Murray Bail – scrittore australiano
 Tiago De Bail – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Altro 
 Bail-in – possibile modalità di risoluzione di una crisi bancaria
 Out on Bail – singolo del rapper statunitense YG